Lakhdar-Hamina ist der Name von:

 Mohamed Lakhdar-Hamina (* 1934), algerischer Filmregisseur
 Malik Lakhdar-Hamina (* 1962), algerischer Schauspieler und Filmregisseur